Prattville est le nom de plusieurs villes américaine :
Prattville (Alabama)
Prattville (Californie)
Prattville (Oklahoma)